3 miejscowości w Polsce
 Nowy Las – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Głuchołazy
 Nowy Las – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Jedwabno
 Nowy Las – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo
 Części miast
 Nowy Las w Kazimierzu Dolnym w woj. lubelskim, w pow. puławskim